Kirvesluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirvesluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Kirvesluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Kirvesluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,22, long 28,25), 
 Kirvesluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,15, long 28,37), 
 Kirvesluoto (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Kirvesluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar